General Service Medal (1918)
 General Service Medal (1962)